Алексе́й Ла́вров:
 Лавров, Алексей Григорьевич (1858—после 1917) — член IV Государственной думы от Подольской губернии.
 Лавров, Алексей Михайлович (род. 1959) — российский государственный деятель, педагог, кандидат наук, профессор.
 Лавров, Алексей Модестович (1887—1942) — советский гидрограф, инженер-контр-адмирал.